New Paris kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Paris (Indiana)
New Paris (Ohio)
New Paris (Pennsylvania)